Чжуншань (царство) — полуварварское государство, существовавшее в северном Китае в V—III вв. до н. э.

Чжуншань () — псевдоним основателя Китайской Республики Сунь Ятсена. Его именем в Китае (включая как КНР, так и Тайвань) названо, пожалуй, не меньше объектов чем именем Ленина в СССР. Крупнейшие из них:

 Чжуншань — городской округ провинции Гуандун КНР.
 Чжуншань — район городского подчинения города субпровинциального значения Далянь (КНР)
 Крейсер «Чжуншань» в составе ВМФ Национально-революционной армии.
 Чжуншань (антарктическая станция).
 Чжуншань Лу (улица Чжуншаня) в большинстве крупных городов страны.

Чжуншань ():
 Чжуншань (Люпаньшуй) — район городского подчинения городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу
 Чжуншань (Хэчжоу) — уезд городского округа Хэчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района